Безіменний — струмок в Україні у Білоцерківському районі Київської області. Лівий доплив річки Сквирки (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина струмка приблизно 7,45 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 6,23  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,20 . Формується декількома струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-східній стороні від села Великі Єрчики. Тече переважно на південний схід через село Золотуху і у селі Кам'яна Гребля впадає у річку Сквирку, ліву притоку річки Росі.

Цікаві факти 
 На південно-східній околиці села Золотухи струмок перетинає автошлях .
 На струмку існує газова свердловина.

Примітки

Джерела

Посилання 
 

Малі річки України
Річки Київської області
Річки Білоцерківського  району
Річки України без назви